Brøns (plaats), plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken
Brøns (parochie), parochie van de Deense Volkskerk

Zie ook 
Brons (doorverwijspagina)